Ашот Мсакер (; дата рожд. неизв. — 826 год) — князь Армении с 804 года по 826 год. Начиная с Ашота Мсакера Багратиды стали главной политической силой в Армении.

Биография 
Изначально правитель области Спер, вёл успешные партизанские войны против арабов. Отнял большую часть Тайка и Тарона у династии Мамиконянов. В Тайке построил крепость Калмах. В 780-е годы купил у Камсараканов области Ширак и Аршаруник исторической провинции Айрарат, после чего перенёс свою резиденцию из Даруйнка в Багаран. Экономическому усилению Ашота поспособствовало также открытие серебряных рудников в Спере. В 804 году Халифат официально одарил Ашота титулом князя Армении.  De facto, а возможно даже de jure, Ашот был князем Армении ещё до конца VIII века. Предположительно был прозван «мсакер» (мясоед) из-за несоблюдения поста. Дядя Ашота Мсакера Васак стал основателем династии Багратионов Грузии.

Примечания 

Князья Армении
Багратиды